Anchiceratops do latim que significa "quase uma cara com chifre" foi um dinossauro herbívoro e quadrúpede que viveu no fim do período Cretáceo. Media cerca de 6 metros de comprimento e pesava cerca de 4 toneladas. A espécie-tipo é Anchiceratops ornatus.

O Anchiceratops viveu na América do Norte e foi descoberto em Alberta, no Canadá no ano de 1914. Assim como muitos integrantes de sua família, os Anchiceratops viviam em grandes rebanhos e dificilmente eram vítimas de predadores.

Ver também 
 Outros dinossauros
 Taxonomia dos dinossauros

Chasmosaurinae
Dinossauros do Cretáceo
Dinossauros da América do Norte
Espécies fósseis descritas em 1914